Eurileó (en llatí Euryleon, en grec antic Εὐρυλέων) fou un militar espartà que es va destacar a la primera guerra messènica. Es diu que era d'origen tebà i descendent de Cadme. Pausànias  en dona referència.

Notes

Referències 

Militars espartans